Brya är ett släkte av ärtväxter. Brya ingår i familjen ärtväxter. 

Släktet består av småväxta buskar eller träd med parbladiga blad, huvudsakligen från Mellanamerika.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Brya